Don Berry, artiste et auteur de « Trask novels » américain,
Don Berry, golfeur américain.